Chachagüí kan syfta på:

Colombia 

 Chachagüí (kommun), Nariño, 
 Chachagüí (ort), Nariño,